Krušćica est un toponyme qui peut désigner :
Krušćica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krušćica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Kruščica